Штанга: от  — стержень, прут. Может означать:

 Штанга — спортивный снаряд в тяжёлой атлетике и силовом троеборье.
 Штанга — вертикальная стойка ворот в спорте.
 Штанга — токоприёмник.
 Штанга — украшение для пирсинга.